Iberi so lahko:
 Iberi - skupina plemen v Španiji
 Iberi - pleme v Kavkazu